Kis Gyula
Kis Gyula (1937-2002), rendező, politikus
Kis Gyula (1979) triatlonversenyző

Kiss Gyula
Kiss Gyula (1881–1959) válogatott labdarúgó, szövetségi kapitány
Kiss Gyula (1893-1923) író, műfordító, színész
Kiss Gyula (1909–1987) hegedűművész, zenetanár
Kiss Gyula (1916–1959) válogatott labdarúgó
Kiss Gyula (1920–1963) a Salgótarjáni BTC labdarúgója
Kiss Gyula (1944) Liszt Ferenc-díjas zongoraművész 
Kiss Gyula (1954) ügyvéd, politikus
Kiss Gyula (1954) Mikola-díjas pedagógus
Kiss Gyula (1956) rendező
Kiss Gyula (1960) Ybl-díjas építész

Jegyzetek